Фінал Кубка Англії з футболу 2022 — фінальний матч розіграшу кубка Англії сезону 2021—2022 відбувся 14 травня 2022 року. У поєдинку зустрілися лондонське «Челсі» та «Ліверпуль» з однойменного місця. Перемогу з рахунком 6:5 у серії післяматчевих пенальті після безгольової гри здобув «Ліверпуль».

Шлях до фіналу 

«Челсі»

«Ліверпуль»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2022
2022 в англійському спорті